Тугай Керимоглу, познат и само като Тугай (на турски език – Tugay Kerimoğlu) е бивш турски футболист, централен полузащитник, който бе свързан през по-голямата част от кариерата си с гранда от Истанбул – Галатасарай (279 мача), както и с английският тим Блекбърн Роувърс (233 мача). Национален състезател на Турция с 94 мача и 2 гола.

След края на активната си спортна кариера е координатор на младежката академия на Галатасарай, а по-късно работи за кратко кято помощник на мениджъра Марк Хюз в Манчестър Сити. В периода 2013 – 2014 е помощник-треньор на Роберто Манчини в първия тим на Галатасарай.

Керимоглу бе избран под номер 47, за най-добър футболист, който играе във Висшата лига през десетилетието 2000 – 2009 от вестник Дейли Мейл, през 2009 г.

Тугай е част от двубоя на звездите „50 години Христо Стоичков“, състоял се на 20 май 2016 година в София.

Кариера като футболист

Национален отбор

Вижте също 
 Галатасарай
 Блекбърн Роувърс

Източници 

Турски футболисти
Футболисти на Галатасарай
Футболисти на ФК Рейнджърс
Футболисти на Блекбърн Роувърс
Трабзонци